Finest Hour – videogioco del 1989
Finest Hour – album della Submotion Orchestra del 2011
Finest Hour: The Best of Gavin DeGraw – album di Gavin DeGraw del 2014